Manfredi Toraldo (1975) – fumettista e blogger italiano
 Cesare Toraldo (1963) – ex pentatleta italiano
 Toraldo – famiglia aristocratica del regno di Napoli, tra i cui esponenti troviamo:
 Francesco Toraldo (1585-1647) – militare 
 Gaspare Toraldo (1587-1641) – militare, fratello del precedente

 Un esponente della famiglia Toraldo, stabilitosi a Tropea sul finire del XV secolo, è il capostipite del ramo dei Toraldo di Francia (cognome di Francia assunto da Gilberto Toraldo e dai fratelli di questi con il permesso di inquartare le armi di tale famiglia con Regio Decreto del 9.IV.1923). Tra gli esponenti di questo ramo troviamo:
 Orazio Toraldo di Francia (1884-1958) – ufficiale e geografo italiano, fratello minore del summenzionato Gilberto
 Giuliano Toraldo di Francia (1916-2011) – fisico, filosofo e accademico italiano, figlio del precedente
 Cristiano Toraldo di Francia (1941-2019) – architetto e accademico italiano, figlio del precedente